Сієна — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Сієна — провінція в Італії, у регіоні Тоскана.